Montpelier Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Montpelier Township (Iowa)
 Montpelier Township (North Dakota)
 Montpelier Township (South Dakota)